Das Einzelstück ist:
 allgemein ein einzelnes Stück (Mengeneinheit)
 ein besonderes einzelnes Stück, das Exemplar
 ein gesondert hergestelltes Produkt, siehe Einzelfertigung
 eine einzigartige Ausfertigung eines Werks, oft auch als Serie, siehe Unikat
 die letzten verfügbaren Warenexemplare im Handel, siehe Restposten (Handel)
  ein Entwurfsmuster der Softwareentwicklung, siehe Singleton (Entwurfsmuster)